Een zomerzotheid (boek), boek van Cissy van Manxveld uit 1927
 Zomerzotheid, op dat boek gebaseerde film van Hans van Meerten uit 1936